RAB, a Windows regisztrációs adatbázisának rövidítése
 Rab, horvátországi sziget a Kvarner-öbölben
 Rab, Rab sziget fővárosa
 rab, fogoly, hadifogoly, rabszolga, ill. büntetés-végrehajtási intézetbe zárt személy, tehát fogvatartott.
 szenvedélytől vagy mástól függő, valaminek kényszeresen élő és az irányítása alól magát kivonni (megszabadulni, menekülni) nem tudó személy vagy állat
 RAB, szabályozói eszközalap (Regulatory Asset Base) - magyar szakzsargonban is használt - angol rövidítése